H07 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico 7300 Observatory, di Cloudcroft